Marc W. Buie (prononcer ), né en 1958, est un astronome américain. Buie obtint sa licence en physique à l'université d'État de Louisiane en 1980 et son PhD en planétologie à l'université de l'Arizona en 1984. Il a travaillé à l'observatoire Lowell de 1991 à 2008. En 2008, Marc Buie a déménagé à Boulder dans le Colorado pour travailler dans le département de sciences spatiales du Southwest Research Institute.

Il a découvert de nombreux astéroïdes et objets transneptuniens. D'après le Centre des planètes mineures, il en a découvert 1223 (numérotés), dont 222 avec un codécouvreur, entre 1997 et 2014.

L'astéroïde (7553) Buie a été nommé en son honneur.

Planètes mineures découvertes

Notes et références

Liens externes 
 
  Page de Buie sur le site du SwRI
 .

Astronome américain du XXe siècle
Astronome américain du XXIe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur d'objets transneptuniens
Étudiant de l'université d'État de Louisiane
Naissance en 1958
Éponyme d'un objet céleste